Čtvero ročních období může být: 
 Roční období severního mírného pásma: jaro, léto, podzim a zima
 Čtvero ročních dob, řada koncertů Antonia Vivaldiho 
 Čtvero ročních období (Arcimboldo), řada sérií alegorických obrazů Giuseppa Arcimbolda